Simo – comune finlandese
Simo – abbreviazione dei nomi propri di persona Simona e Simone
Simo (Wassim Keddari Boulif, 2005) – calciatore spagnolo
Simo di Magnesia – poeta greco antico